Мухтар Шаха́нов (; родился 2 июля 1942 года, Южно-Казахстанская область, Ленгерский район, село Каскасу) — советский и казахстанский писатель, поэт и драматург, экс-депутат Мажилиса Парламента РК, политический деятель. Герой Труда Казахстана (2022). Народный писатель Казахстана (1996). Народный поэт Киргизской Республики (1994).

Биография 
Родился 2 июля 1942 года. Бывший депутат ВС СССР. Выпускник Чимкентского педагогического института. Творчество автора переведены на русский и кыргызский языки. Происходит из подрода Кокмурын рода Торы-кыпшак племени Кыпшак.

В 1989 выступал в Кремле с посланием депутатам ВС СССР о сокрытии фактов насильственного подавления Декабрьских событии 1986 года.
В 2009 году возглавил движение против передачи миллиона гектаров сельскохозяйственных территорий на востоке Казахстана в аренду Китаю.
В 2017 году предложил перевести на латиницу не только казахский, но и русский язык в Казахстане. 
В 2018 году раскритиковал поэта Мукагали Макатаева, за что был осуждён в интернет обществе.

Карьера 
 1961 — корректор, литературный сотрудник газеты «Оңтүстік Қазақстан»;
 1967 — собственный корреспондент газеты «Лениншіл жас» по Южному Казахстану;
 1984 — главный редактор журнала «Жалың»;
 1989 — депутат ВС СССР;
 1991 — депутат Верховного Совета Казахстана;
 1992 — председатель республиканского комитета по проблемам Арала, Балхаша и экологии Казахстана;
 1993 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Киргизии;
 2004 — Депутат Мажилиса Казахстана;
 2007 — главный редактор журнала «Жалын», Председатель демократической партии Казахстана «Халық рухы».
 2009 — председатель движения «Тәуелсіздікті қорғау»

Творчество 
 1966 — сборник стихов «Счастье»;
 1968 — «Баллады»;
 1970 — «Новолуние»;
 1974 — «Орлы не садятся на сопки»;
 1975 — повесть «Сейхундария» (древняя легенда о Сырдарье);
 1977 — «Царство доверия»;
 1979 — «Не любимых не ждут»;
 1980 — «Нарынкумская трагедия» о поэте-воине Махамбете;
 1984 — «Отрарский дастан о побежденном победителе, или Ошибки Чингисхана» ;
 1982 — «Защита любви»;
 1987 — пьесы «Заря любви», «Царство доверия», «Сокровенное», были поставлены на сцене Казахского академического театра драмы им. М.Ауэзова;
 1988 — «Сквозь столетия»;
 1995 — Книга: «Плач охотника над пропастью» в соавторстве с Чингизом Айтматовым;
 2001 — эпическая поэма «Заблуждение цивилизации».
 2011 — документальный роман «Эпопея Желтоксан».

Награды и звания 
 Юбилейная медаль «Манас-1000» (25 октября 1995 года, Киргизия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между кыргызским и казахским народами, пропаганду идей эпоса «Манас»;
 Народный писатель Казахстана (9 декабря 1996 года) — за заслуги перед государством и в связи с 5-летием Независимости Республики;
 Народный поэт Кыргызской Республики (16 декабря 1994 года) — за большой вклад в художественную литературу, взаимное обогащение и сближение культур кыргызского и казахского народов;
 премия Ленинского комсомола (1982) — за книгу «Лики времен»;
 Почётный гражданин Бишкека;
 Академик международной Калифорнийской Академии индустрии, образования и искусства США;
 Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1972);
 Лауреат Международной премии «За заслуги в тюркском мире»;
 Лауреат Международной премии классика турецкой поэзии Шахияра.
 2022 (16 июня) — звание «Герой Труда Казахстана» с вручением ордена «Отан» — за огромный вклад в развитие казахской литературы.;

Литература 
 Айтматов Ч. Кодекс и безграничное поле шахановской поэзии / Ч. Айтматов // Простор. — 1999. — № 1. — С.9.
 Алексеев Е. «Пусть меня запомнят как поэта» / Е.Алексеев // Казахстанская правда. — 2003. — 15 марта (№ 73-74). — С.8.
 Кузнецова Е. Новая книга поэта: Презентация книги М. Шаханова «Заблуждение цивилизации» / Е. Кузнецова // Казахстанская правда. — 1999. — 20 окт.
 Мустай Карим. Выстрадано сердцем / Карим Мустай // Комсомол республик представляет. — М., 1973. — С. 104.

Примечания

Ссылки 
 Желтоқсан эпопеясы (Жалғасы. Басы өткен санда) ДҮРБЕЛЕҢ nurken534@gmail.com
 Желтоқсан эпопеясы (Басы. Жалғасы келесi сандарда)
 Мұхтар Шаханның жеке сайты 
 Мұхтар Шаханның мәлімдемесі 16.02.2011
 Мұхтар Шахан. ТЖ-лықтың жаңа қыры
 Официальный сайт Мухтара Шахана
 ЮНЕСКО в Париже презентовал поэтический роман известного казахского поэта Мухтара Шаханова
 Активисты Екатеринбургского клуба Мухтара Шаханова отправились в автопробег
 Газета Диапазон
 Казахстанская Правда
 Произведение «Мені неге Мұхтар қойған»

Поэты Казахстана
Писатели Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Народные депутаты СССР от округов Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Послы Казахстана в Киргизии
Члены Союза писателей СССР
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Народные писатели Казахстана
Народные поэты Киргизии
Почётные граждане Бишкека